Roman Weidenfeller (Diez, 1980. augusztus 6. –) német labdarúgókapus.

Pályafutása

Fiatal évei 
1997-ben debütált az 1997-es U17-es labdarúgó-világbajnokságon, ahol a legjobb kapus díjat bezsebelte.

Kaiserslautern 
1998-ban az 1. FC Kaiserslautern ifjúsági csapatához csatlakozott. A felnőttek közt 2 szezon alatt mindössze csak 6 bajnokin védett.

Borussia Dortmund 
2002-ben ingyenes érkezett a Borussia Dortmund csapatához, Jens Lehmann cseréjeként számoltak vele, aki végül 2003-ban az Arsenal FC-be igazolt. 2003. december 17-én egykori klubja, Kaiserslautern elleni vesztes (1-0) mérkőzésen debütált. 2005-ben a bal térdében szakadás történt.
A 2010-11-es szezonban bajnoki címet ünnepelhetett csapatával.

Sikerei, díjai

Klub 
 Borussia Dortmund:
 Bundesliga: 2010–11, 2011–12
 Német kupa: 2011–12, 2016–17
 Német szuperkupa: 2008, 2013
Bajnokok ligája döntős: 2012–13

Válogatott
 Németország
 Világbajnoki Aranyérmes (2014)

Statisztika

Klubokban

A válogatottban

Fordítás

Külső hivatkozások 
Roman Weidenfeller hivatalos oldala
Statisztikája a Fussballdaten.de-n

Jegyzetek 

Német labdarúgók
Labdarúgókapusok
Az 1. FC Kaiserslautern II labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
A Borussia Dortmund II labdarúgói
A Borussia Dortmund labdarúgói
1980-ban született személyek
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
Világbajnok labdarúgók
Német bajnok labdarúgók
Élő személyek
A Bundesliga labdarúgói